Salot ist der Name von

 Alexander Salot (1907–1992), deutscher Schuhmachermeister, Erfinder des Schraubstollen-Fußballschuhs
 Khu Salot, Kommune im Landkreis Lat Bua Luang, Provinz Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand